Ауньон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Алькаррия. Занимает площадь 52,57 км². Население — 204 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Известные уроженцы 
 Франциско Пареха (ум.1628) — францисканский миссионер, описавший язык Тимукуа.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Гвадалахары